Křešín est un toponyme qui peut désigner :

Křešín, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Křešín, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 Křesín, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie